Woolmer ist 

der Name folgender Orte
 Woolmer (Hampshire) in der Grafschaft Hampshire

der Familienname folgender Personen:
 Bob Woolmer (1948–2007), englischer Cricketspieler
 Kenneth Woolmer, Baron Woolmer of Leeds (* 1940), britischer Politiker (Labour)